Магальянес:

 Магальянес (Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена) — область в Чили,
 Магальянес — провинция в области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена,
 Магальянес — футбольный клуб из Чили,
 Магальянес, Федерико — уругвайский футболист,
 Магальянес, Фернандо (Эрнандо), также Фернан Магеллан (1480—1521) — португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие.

См. также 
 Санчес-Магальянес — портовый город в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Карденас, с населением 7 277 человек.